Team DSM (UCI Team Code: SUN) — недерландская профессиональная шоссейная велокоманда.

История 
Основана в 2005 году при поддержке компании-производителя электроинструмента Skil. С момента основания имела статус UCI Professional Continental Team. Благодаря агрессивному выступлению гонщиков на этапах велогонки Париж — Ницца в 2008 году, команда получила уайлд-кард на Тур де Франс 2009 — первый Гранд Туре в её истории.

С 2012 года главным спонсором команды становится голландская нефтяная компания Argos Energies. 

В 2013 году команда получила лицензию UCI ProTeam и право участвовать в соревнованиях Мирового Тура UCI.

В 2014 году Giant-Shimano показала отличные результаты. Лидер команды Марсель Киттель начал сезон с 3 побед на Туре Дубая. На ещё одной престижной гонке Туре Средиземноморья другой сильный спринтер Джон Дегенкольб одержал 3 победы. На Париж-Ницца Джон также выиграл 1 этап. На первой супермногодневке Джиро Д Италия 2 победы одержал Марсель Киттель. На самой важной гонке в году Тур Де Франс Giant-Shimano вместе с их лидером показала феноменальные результаты. Из первых 4 этапов 3 выиграл Киттель. Однако на следующих этапах у Марселя не получилось одержать победы. Но все равно он считается главным фаворитом на последнем этапе в Париже.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Главные достижения

Гранд-Туры

Многодневки 
нет побед

Однодневки 
 5 побед:
Ваттенфаль Классик : 2013 (Джон Дегенкольб)
Париж — Тур : 2014 (Джон Дегенкольб)
Гент — Вевельгем : 2014 (Джон Дегенкольб)
Милан — Сан-Ремо : 2015 (Джон Дегенкольб)
Париж — Рубе : 2015 (Джон Дегенкольб)

Национальные чемпионаты

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды